Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Karbownik – polski przedstawiciel nauk technicznych i urzędnik
 Franciszek Karbownik – polski emigracyjny historyk wojskowości
 Henryk Karbownik – katolicki duchowny, prawnik, historyk prawa 
 Justyna Karbownik – polska przedsiębiorczyni, wykładowca akademicki
 Michał Karbownik – polski piłkarz